Merarthonis is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Merarthonis leptosperma.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht